Ferenc Kontra – węgierski dyplomata
 Ferenc Kontra – węgierski pisarz